Франче́ско II — имя нескольких европейских аристократов и правителей:
 Франческо II, великий герцог Тосканы — титул будущего императора Священной Римской империи Франца I Стефана (с 1737).
 Франческо II Акциайоли (1430—1460) — последний герцог Афин (1454—1456), кузен Франческо I Акциайоли; был убит по приказу Саган-паши.
 Франческо II Гонзага (1466—1519) — итальянский кондотьер, четвёртый маркграф Мантуи (с 1484), супруг Изабеллы д’Эсте.
 Франческо II Мария Сфорца (1495—1535) — последний герцог Милана, сын Лодовико Сфорца и Беатриче д’Эсте.
Франческо II Орделаффи (ок. 1310—1374) — синьор Форли (1331—1359).
 Франческо II д’Эсте (1660—1694) — герцог Модены и Реджио (с 1662).
 Франческо Мария II делла Ровере (1549—1631) — последний герцог Урбино (с 1574) из династии делла Ровере. См. также